Robert Karlsson eller Carlsson eller liknande namn kan syfta på:

 Robert Karlsson i Gasabäck (1869–1960), svensk liberal riksdagsledamot
 Roberth Karlsson (1905–1998), svensk konstnär och musiker
 Robert Karlsson (golfspelare) (född 1969), svensk golfspelare
 Robert Carlsson (ishockeyspelare, född 1974), svensk ishockeyspelare, främst förknippad med Timrå IK
 Robert Carlsson (ishockeyspelare, född 1977), svensk ishockeyspelare, främst förknippad med Södertälje SK
 Robert Rydberg (född 1979), tidigare Karlsson, svensk artist och skådespelare
 Robert Vilahamn (född 1983), tidigare Karlsson, svensk fotbollsspelare och tränare